Cold War kan syfta på:

 Kalla kriget (engelska Cold War) – perioden mellan andra världskrigets slut och järnridåns fall
 Kalla kriget (dokumentär TV-serie) (engelska Cold War) – en amerikansk dokumentärserie från 1998
 Cold War (datorspel) – ett datorspel från 2005 av Dreamcatcher Interactive
 Cold War (film) – en polsk film från 2018, originaltitel Zimna wojna
 Cold War Kids – ett indierockband från Fullerton, Kalifornien, USA, bildat 2004